Эрденко — цыганская фамилия.

Известные носители:
 Эрденко, Михаил Гаврилович (1885—1940) — российский скрипач, педагог и композитор.
 Эрденко, Николай Иванович (1945—2006) — исполнитель романсов и цыганских народных и авторских песен.